Małe Wiadomości DD – program informacyjny dla dzieci nadawany w latach 1992-1994 na antenie TVP1 w soboty przed Wieczorynką. Reżyserem oraz twórcą programu dla dzieci był Adam Górczyński, późniejszy wydawca czasopisma DD REPORTER i współtwórca telewizji TVN. Pierwsze wydanie Małych Wiadomości DD emitowano 7 marca 1992 roku. Jego premiera zyskała recenzje we wszystkich najważniejszych dziennikach. Rzeczpospolita napisała, że program jest na tyle nowatorski, że data jego pierwszego nadania zostanie odnotowana przez kronikarzy telewizyjnych. Program został nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Telewizyjnym PRIX DANUBE. W ramach tego cyklu emitowano także okazjonalnie wywiady telewizyjne. W tej formule prezenterzy programu oraz DD zadawali pytania nadesłane przez dzieci dorosłym osobowościom. Gośćmi programów byli m.in.: prezydent Lech Wałęsa, minister Jacek Kuroń, premier Hanna Suchocka, Jurek Owsiak. 
 
Bohaterem programu dla dzieci był sympatyczny kosmita o imieniu DD Reporter – dziennikarz oraz przyjaciel dzieci. Jego misją i pasją było poznawanie i przedstawianie dzieciom otaczającego wszystkich świata.

Telewizyjne programy dla dzieci
Telewizyjne programy informacyjne